Kozinova nagrada je najvišje strokovno priznanje za skladatelje, ki ga podeljuje Društvo slovenskih skladateljev.
Podelitev nagrade je vedno 4. junija, na obletnico rojstva skladatelja Marjana Kozine, po katerem se nagrada tudi imenuje.
Nagrado podeljujejo od leta 1994.

Dosedanji dobitniki nagrade

Zunanje povezave 
 https://www.dss.si/kozinova-nagrada.html
Slovenske glasbene nagrade
Nagrade, ustanovljene leta 1994